Пасо де Каноа има више значења:

 Пасо де Каноа, Аројо Секо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Каноа, Сан Луис Реј (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Каноа, Чокандиро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику